Rodolfo Falcón può riferirsi a:

Rodolfo Antonio Falcón Cabrera (1972-vivente) - nuotatore cubano, che rappresentò  ai Giochi olimpici di ,  e 
Rodolfo Antonio Falcón Cabrera (2001-vivente) - nuotatore cubano